Vliegkamp Valkenburg, een voormalig militair Vliegveld in de Nederlandse gemeente Katwijk (Zuid-Holland), kent 67 gemeentelijke monumenten en mogelijk nog een aantal bunkers meer dan op de lijst is vermeld. Zie ook de gemeentelijke monumenten in Katwijk
Wegens bebouwing en bestemmingsplan zal deze lijst in 2017 niet meer compleet zijn en zullen er objecten niet meer op deze lijst thuishoren

|}

Vliegveld Valkenburg
Valkenburg
 Vliegveld Valkenburg